Le docteur Tim Marcoh est un personnage du manga Fullmetal Alchemist

Le docteur Marcoh est le "Crystal alchemist" (alchimiste de cristal). Il a fait des recherches sur la pierre philosophale et a créé la Pierre Rouge, une pierre philosophale imparfaite. Celle-ci sera utilisée par les alchimistes d'état pendant la guerre d'Ishbal. Décuplant la puissance des alchimistes, la rébellion Ishbal sera écrasée en une nuit, faisant des milliers de victimes Ishbal. Écœuré par l'armée, par sa façon d'utiliser ses recherches, et se sentant responsable du massacre des Ishbal, le docteur Tim Marcoh décide de déserter. Il se réfugie dans une petite ville sous le nom de Timothy Maoro et est devenu médecin en utilisant son alchimie.

Il sera, par la suite, retrouvé par hasard par Edward Elric et le Commandant Alex Louis Armstrong alors que ceux-ci se rendent voir Winry pour qu'elle répare l'auto-mail de Ed (première réparation d'une grande série). Le docteur confiera à Ed l'endroit où sont cachées ses recherches concernant la pierre philosophale.

L'homonculus Lust, qui poursuivait Edward, trouvera à son tour le docteur Marcoh et lui soutirera les informations qu'il avait données à Ed. Plus tard, il se fera enlever par Gluttony et Envy "déguisé" en sous-lieutenant Breda qui le convaincront de travailler pour eux.

Il sera libéré par Scar qui, pour expier ses fautes commises lors de la guerre d'Ishbal, lui demandera de l'aider à comprendre les notes de son frère qu'il a caché dans le nord du pays. Scar le défigurera alors, pour qu'il ne soit pas reconnu.

Envy ira jusqu'au nord pour retrouver le docteur mais attendant son arrivée, il avait déjà préparé des manipulations défensive.
Il détruira donc la pierre philosophale (grâce aux résultats des recherches du frère de Scar) d'Envy mais ne le tuera pas.
Puis avec Scar, il part à la recherche de nombreux Ishbals afin de contrecarrer les plans de Père.

Personnage de Fullmetal Alchemist
Alchimiste de fiction
Militaire de fiction
Médecin de fiction
Personnage de fiction défiguré